Футбольный клуб Фула́д Моба́раке Сепаха́н (), известен как Сепаха́н — иранский футбольный клуб из Исфахана, основанный 5 октября 1953 года. Один из самых титулованных клубов Ирана. Участвует в высшей по уровню футбольной лиге Ирана — Про-лиге Персидского залива. Проводит свои домашние матчи на стадионе «Накш-э Джахан», который вмещает 75 тысяч зрителей. Является первым и пока единственным футбольным клубом Ирана, который участвовал в клубном чемпионате мира (в 2007 году).

«Сепахан» — один из ведущих иранских футбольных клубов, рекордсмен иранской Про-лиги по количеству чемпионских титулов с момента её основания в 2001 году (пять: в сезонах 2002/03, 2009/10, 2010/11, 2011/12 и 2014/15). В сезоне 2002/03 «Сепахан» стал первой командой не из Тегерана, выигравшей чемпионат Ирана. Кроме того, он является единственным футбольным клубом в Иране, три раза подряд становившимся чемпионом страны. В 2007 году «Сепахан» вышел в финал Лиги чемпионов АФК.

«Сепахан» также известен у себя в стране успешным и последовательным управлением клуба, своей юношеской академией. Клубу удалось в 2000-е годы прервать доминирование в Иране двух тегеранских команд «Персеполис» и «Эстегляль». Клуб принадлежит компании Mobarakeh Steel Company.

История

До Исламской революции 

Исфаханский футбольный клуб «Шахин» был основан в 1953 году благодаря помощи игрока сборной Ирана по футболу Махмуда Харири. Клуб являлся одним из филиалов более популярного и успешного «Шахина» из Тегерана. В 1963 году «Шахин» в качестве представителя провинции Исфахан стал чемпионом Ирана после ничьи (1:1) с командой Tehran XI. В 1967 году столичный «Шахин» стал испытывать организационные трудности, в результате чего его исфаханский филиал был вынужден прекратить свою деятельность. Клуб сменил своё название на «Сепахан» и с 1974 по 1978 год выступал в Кубке Тахта Джамшида, тогдашней высшей лиге Ирана. В дебютном сезоне он занял 10-е место, на одно очко опередив своих земляков и принципиальных соперников, команду «Зоб Ахан».

После Исламской революции 
После Исламской революции в Иране «Сепахан» выступал в региональных исфаханских лигах вплоть до 1993 года, когда он был приобретён исфаханским заводом Siman-e-Sepahan (Сепаханский цемент). С 1993 года он вновь выступал в Азадеган-лиге, главной иранской футбольной лиге. В 2000 году новым собственником клуба стал Foolad Mobarekeh (сталелитейный завод в Исфахане).

Успешные годы 
По итогам сезона 2002/03 «Сепахан» под руководством тренера Фархада Каземи впервые стал чемпионом Ирана и квалифицировался в Лигу чемпионов АФК 2004. Он стал обладателем Кубка Ирана в 2004 году и квалифицировался в азиатскую Лигу чемпионов. В главном же континентальном турнире в 2004 и 2005 годах «Сепахану» не удавалось преодолеть групповой этап.

Во главе с хорватским тренером Лукой Боначичем «Сепахан» вновь выиграл национальный кубок 22 сентября 2006 года. Этот успех зарезервировал за командой вторую путёвку от Ирана в Лигу чемпионов АФК 2007. На этом турнире «Сепахан» выиграл свою группу, переиграл японский «Кавасаки Фронтале» по пенальти в четвертьфинале и эмиратскую «Аль-Вахду» в полуфинале и остановился в одном шаге от титула. Несмотря на то, что в финале иранцы уступили по сумме двух матчей японскому клубу «Урава Ред Даймондс», «Сепахан» стал первым иранским клубом, получившим право выступить на Клубном чемпионате мира по футболу.

В матче открытия Клубного чемпионата мира 2007 года «Сепахан» переиграл новозеландский «Уайтакере Юнайтед» со счётом 3:1, после чего в четвертьфинале встретился с «Уравой Ред Даймондс». К 71-й минуте иранцы проигрывали 0:3 и смогли лишь ответить голом престижа, отличился нападающий Махмуд Карими.

Защитив свой титул обладателя Кубка Ирана в 2007 году «Сепахан» квалифицировался в Лигу чемпионов АФК 2008, но не смог повторить или развить свой прошлый успех, остановившись на стадии группового этапа.

В сезоне 2007/08 «Сепахан» в последнем туре уступил чемпионство, проиграв «Персеполису» в гостях со счётом 1:2, который и стал чемпионом Ирана. При этом решающий мяч был забитым на шестой добавленной к матчу минуте защитником тегеранцев Шепехром Хейдари. По окончании чемпионата бразильца Жорвана Виейру на посту главного тренера «Сепахана» сменил немецкий специалист турецкого происхождения Энгин Фират. Сезон 2008/09 выдался неудачным, клуб по ходу него сменил трёх тренеров, ничего не выиграв в итоге.

В следующем чемпионате «Сепахан» под руководством бывшего главного тренера сборной Ирана и тегеранского «Эстегляля» Амира Галенои во второй раз в своей истории стал чемпионом Ирана, оформив свой титул за две недели до окончания турнира после ничьей (2:2) с «Абумослемом».

В сезоне 2010/11 «Сепахан» защитил свой чемпионский титул, вновь сделав это за две недели до окончания первенства. Кроме того, клуб сумел стать первым в «группе смерти» Лиги чемпионов АФК 2011 с саудовским «Аль-Хилялем», катарской «Аль-Гарафой» и эмиратской «Аль-Джазирой». Пройдя в 1/8 финала узбекский «Бунёдкор», иранцы в четвертьфинале оступались на катарском «Аль-Садде», будущем победителе турнира.

Эра Кранчара 
В 2011 году новым главным тренером «Сепахана» стал хорватский специалист Златко Кранчар, под руководством которого исфаханский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Ирана по итогам сезона 2011/12. Кроме того, «Сепахан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК 2012, переиграв в 1/8 финал тегеранский «Эстегляль», где уступил саудовскому «Аль-Ахли».

В следующем розыгрыше главного континентального турнира «Сепахан» несмотря на победы в последних двух турах не смог выйти из группы.

В чемпионате 2013/14 команда заняла четвёртое место и впервые за пять лет была вынуждена пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов АФК. Также в его конце Златко Кранчар объявил о том, что не останется в клубе на следующий сезон. В Лиге чемпионов АФК 2014 «Сепахан» не смог преодолеть групповой этап, проиграв решающий гостевой матч против саудовского «Аль-Хиляля» с минимальным счётом.

Годы Фараки 
«Сепахан» начал чемпионат 2014/15 с трёх побед, но затем в течение четырёх следующих туров не смог одержать ни одной победы. 8 сентября 2014 года Златко Кранчар покинул свой пост, его заменил бывший главный тренер «Фулада» Хоссейн Фараки.

15 мая 2015 года после победы исфаханцев над «Сайпой» и ничьи (3:3) команды «Трактор Сази» с «Нафт Тегераном», «Сепахан» по итогам последнего тура поднялся с третьего места на первое, опередив «Трактор Сази» и «Нафт Тегеран» на одно очко. Любопытно, что исфаханцев устраивала лишь ничья в поединке его соперников, каждый из которых соответственно не мог ей удовлетвориться.

12 ноября 2015 года Хоссейн Фараки оставил «Сепахан» по личным обстоятельствам.

Последние годы 
После ухода Хоссейна Фараки новым наставником «Сепахана» стал бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац. Свой первый матч под его руководством исфаханцы выиграли у «Нафт Тегерана», но затем не могли выиграть в течение десяти недель в чемпионате. В полуфинале Кубка Ирана «Сепахан» уступил по пенальти своим землякам и принципиальному сопернику, «Зоб Ахану». В Лиге чемпионов АФК 2016 команда, выиграв первый матч у эмиратского «Аль-Насра», проиграла оставшиеся пять поединков в группе. 20 апреля 2016 года Штимац после столь плачевных результатов покинул свой пост.

Перед стартом сезона 2016/17 «Сепахан» возглавил Абдулла Вейси, приведший «Эстеглаль Хузестан» к первому в его истории титула чемпиона Ирана в сезоне 2015/16.

Резервная команда 
Сепахан — один из Иранских клубов, у которых есть резервная команда, Сепахан Новин, который в сезоне 2021/22 годов участвует в Третьем дивизионе. Резервная команда вышла в Про-лигу из Лиги Азадеган, но не смогла участвовать в ней из-за правил ФИФА, по которым две команды одного клуба не могут участвовать в одной лиге.

Соперники

Исфаханское дерби 

Дерби Нагш-э джахан — футбольные матчи, проводимые ежегодно в городе Исфахан между двумя соперничающими профессиональными командами города: Зоб Ахан и Сепахан.
Нагш-э джахан — важная площадь в старом центре Исфахана.

Иранский футбольный журналист Афшин Афшар утверждает, что это соревнование — одно из самых популярных ежегодных футбольных событий в Иране. Исфаханское дерби началось в 1970-е, когда Зоб Ахан и Сепахан встретились в матчах кубка Тахте Джамшид (сезоны 1974/75, 1975/76, 1976/77 и 1977/78). Их соперничество возобновилось в 1990-е, когда клубы встретились в
сезонах Лиги Азадеган (1993/94, 1996/97, 1997/98) и с тех пор они встречались дважды в год.

Тегеранские клубы 
Соперничество футбольного клуба «Сепахан» с двумя клубами из Тегерана: «Эстегляль» и «Персеполис» — два важных соперничества в иранском футболе.

Тебризские клубы 
Трактор стал заметным соперником в последние годы после упадка тегеранских команд и из-за того, что эти две команды соревнуются за титул чемпиона. У обеих команд мощная поддержка фанатов.

Стадион 
Домашней ареной «Сепахана» служит исфаханский многофункциональный стадион Накш-э-джахан. Стадион был открыт в 2003 году и имел около  мест для зрителей, трибуны располагаются на трёх уровнях. Первая очередь строительства завершилась в 2003 году, было принято решение закончить вторую очередь — строительство первого этажа. Она началась в 2007 и должна была закончиться в 2008. В результате вместимость стадиона составила .

История выступлений

Достижения

Национальные 
  Чемпионат Ирана
 Чемпион (5): 2002/03, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15
 2-е место (3): 2007/08, 2018/19, 2020/21
 3-е место (3): 1996/97, 1998/99, 2012/13
 Кубок Ирана
 Обладатель (4): 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2012/13
 Второй дивизион
 Победитель (1): 1973/74
 2-е место (1): 1992/93
 Исфаханская провинциальная лига
 Победитель (3): 1982/83, 1988/89, 1990/91
 2-е место (2): 1981/82, 1989/90

Международные 
 Лига чемпионов АФК
 Финалист (1): 2007

Главные тренеры 

В списке представлены главные тренеры «Сепахана» с 1953 года (даты основания клуба), по сегодняшний день.

 * = Исполняющий обязанности главного тренера

Лучшие бомбардиры в чемпионате Ирана 
 2020/21 :  Саджад Шахбаззаде — 20 голов

Лучшие бомбардиры клуба в сезонах

Игроки «Сепахана» на крупных международных турнирах

Примечания

Ссылки 

 
  Страница клуба на Soccerway.com
  Страница клуба на Persianleague.com

Футбольные клубы Ирана
Футбол